SVOF är en förkortning som kan syfta på:

Svenska Omnibusföreningen
Svenska Värnpliktsofficersförbundet